Maria Amalie von Sachsen (auch Maria Amalia) ist der Name folgender Personen: 

* Maria Amalia von Brandenburg (1670–1739), Herzogin von Sachsen-Zeitz
 Maria Amalia von Sachsen (1724–1760), Prinzessin von Polen und Sachsen, spätere Königin von Spanien
 Maria Amalie von Sachsen (1757–1831), Prinzessin von Sachsen, spätere Herzogin von Pfalz-Zweibrücken

siehe auch:
 Anne Amalie Marie von Sachsen-Weimar-Eisenach (1828–1864)
 Maria Ferdinanda Amalia von Sachsen (1796–1865), Prinzessin von Sachsen, spätere Großherzogin der Toskana